SQM steht für:
 São Miguel do Araguaia Airport (IATA-Code), Flughafen von São Miguel do Araguaia, Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Sociedad Química y Minera, chilenischer Chemiekonzern

sqm steht für:
 Suma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in der Zentralafrikanischen Republik

Abkürzung